Luigi Brugnatelli (1859-1928) – scienziato e mineralogista italiano
Luigi Valentino Brugnatelli (1761-1818) – farmacista e inventore italiano
Vermondo Brugnatelli (1953) – linguista, saggista e docente universitario italiano